Вранац може бити:

 Вранац (коњ)
 Вранац (птица)
 Вранац (грожђе)
 Вранац (вино)